Tomislav Duka (svećenik), hrv. svećenik i saborski zastupnik
Tomislav Duka (nogometaš)